Dieser Artikel gibt die detaillierten Resultate der Schweizer Davis-Cup-Mannschaft seit Beginn des Wettbewerbs wieder.

Das erste Mal nahm die Schweiz 1923 aktiv am Davis Cup teil und spielte seither ausser 1935 in allen ausgetragenen Bewerben. Der erfolgreichste Auftritt war 2014, als die Schweiz den Davis-Cup das erste und bisher einzige Mal gewann.

Aktuell absolviert die Schweiz ihre bisher 23. Saison in der Weltgruppe.

Ergebnisse seit 1900

1900 bis 1909

1910 bis 1919

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

Seit 2010

Statistiken

Rekordspieler 
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Spieler mit den meisten Davis Cup Einsätzen für die Schweiz. Gelistet werden alle Spieler mit mindestens 25 Spielen. Fett gedruckte Spieler absolvierten mindestens ein Spiel im Davis Cup 2015.

(Stand: 20. September 2015)

Weblinks 
 Offizielle Website des Davis Cups
 Davis-Cup-Biographie der Schweiz

Tennis (Schweiz)
Davis Cup